Königov poučak (teorija skupova)
Königov poučak (teorija grafova)
Königov poučak (kompleksna analiza)
Königov poučak (kinetika)
Königova lema